Лонгбьен () — вьетнамский топоним:
 Лонгбьен — один из двенадцати городских районов, входящих в состав Ханоя.
 Лонгбьен — квартал в районе Лонгбьен в Ханое.